Kindhausen ist der Name zweier Ortschaften in der Schweiz:
einer Ortschaft in der Gemeinde Bergdietikon, Kanton Aargau, siehe Kindhausen AG
Ruine Kindhausen, dort gelegen
einer Ortschaft in der Gemeinde Volketswil, Kanton Zürich